Гаст () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гаст, Габриэла (род. 1943) — сотрудница Федеральной разведывательной службы ФРГ, агент разведки ГДР.
 Гаст, Пауль (1876—1941) — немецкий геодезист, профессор, ректор Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена.

См. также 
 Гастев
 Ле-Гаст — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.